Příjmení Slezák nese více osob:

 Dalibor Slezák (* 1970) – český fotbalista
 Erika Slezak (* 1946) – americká herečka, vnučka Leo Slezaka
 Josef Slezák – krycí jméno Aloise Vicherka
 Karel Slezák (1944–2018) – český novinář
 Ladislav Slezák (* 1990) – český básník a pedagog
 Leo Slezak (1873–1946) – rakouský herec a operní pěvec
 Milan Slezák (* 1957) – český rozhlasový novinář
 Pavel Slezák (skladatel) (* 1941) – český skladatel
 Pavel Slezák (* 1984) – český basketbalista
 Štefan Slezák (rozcestník) – více osob
 Vratislav Slezák (1932–2020) – český překladatel z němčiny

jiný význam
 staré označení obyvatele Slezska v češtině

Reference